Franciaország
Remigny, település Aisne megyében
Remigny, település Saône-et-Loire megyében